Chris Löwe, calciatore tedesco
Ferdinand Löwe, direttore d'orchestra austriaco
Johann Carl Gottfried Loewe, compositore tedesco
Wolfram Löwe, calciatore tedesco
Panzer VII Löwe, carro armato superpesante tedesco

Pagine correlate 
Loewe

Altri progetti